Премиум Лига 2015 (также известная как A. Le Coq Premium Liiga) — 25-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости страны. Титул чемпиона защищает «Левадия». Чемпионат прошёл в период с 6 марта по 7 ноября 2015 года. Первой игрой чемпионата был матч между командами «Левадия» и «Инфонет», который прошёл 6 марта 2015 года на Sportland Arena.

Регламент

Общие сведения 
10 клубов-участников сыграют традиционный четырёхкруговой турнир из 36 туров (каждая команда проведёт по четыре матча с каждой из остальных команд — два дома и два в гостях).

Команды, набравшие наибольшее количество очков, будут представлять Эстонию в еврокубках сезона 2016/2017, а команда, занявшая последнее, 10-е место, покинет Премиум Лигу. Клуб, занявший 9-е место будет играть переходные матчи за право остаться в Премиум лиге с командой, занявшей 2-е место в Эсилиге 2015.

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота Эстонии на участие в еврокубках была следующей:

Эти позиции не окончательны. Они могут меняться по итогам розыгрыша Кубка Эстонии 2015/16, а также в зависимости от того, какие команды и из каких стран выиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы 2015/2016. Итоговое распределение мест в еврокубках см. ниже.

Клубы-участники 

В соревнованиях приняли участие 10 клубов, представлявшие семь городов, в том числе четыре клуба из Таллина — восемь лучших команд Мейстрилиги прошлого сезона и два дебютанта. Команды играли между собой в четыре круга.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

В переходных матчах за право выступать в Премиум лиге 2015 года встречались «Тулевик» (Вильянди) и «Локомотив» (Йыхви). Матчи были проведены 16 и 22 ноября 2014 года и закончились со счётом 0:0 и 1:1. За счёт мяча, забитого на чужом поле, победителем матчей стал клуб «Тулевик». Он получил право играть в Премиум лиге 2015.

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первая половина сезона

Вторая половина сезона

Потуровая таблица

Переходные матчи 
Клуб Тулевик, занявший 10-е место, покинул Премиум-лигу. Его заменит команда «Тарвас» из города Раквере.

Клуб Таммека, занявший 9-е место, сыграл 2 матча за право играть в Премиум-лиге в сезоне 2016 года с клубом Калев.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сайт Премиум Лиги
 Сезон на сайте footballfacts.ru

2015
Эстония
Спорт в Эстонии в 2015 году
Футбол в Европе в 2015 году